Steinmetz steht für:
 Steinmetz, einen Handwerksberuf
 Steinmetz (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Steinmetz, deutscher Name von Stavenice, Gemeinde in Tschechien
 (1681) Steinmetz, Asteroid
 Steinmetz Opel Tuning, Fahrzeugtuning-Unternehmen
 Steinmetz-Mehl, Mehltyp
 Steinmetz-Verfahren, Wasch- und Enthülsungsverfahren für Getreide
 Steinmetzschaltung, elektrische Schaltung zum Betrieb von Drehstrom-Asynchronmotoren an einem einphasigen Wechselstromnetz
 Steinmetzformel, zur Berechnung der Verluste in induktiven Bauelementen (z. B. Transformatoren oder Elektromotoren)
 Ewald Steinmetz & Co. in Hannover, Grafik-, Illustrations- und Reproduktions-Unternehmen 
 Steinmetz Electric Motor Car Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Landhaus Max Steinmetz, Wohnhaus in Radebeul, Sachsen

Siehe auch:
 Steinmetzer
 Steimetz